Kutilky je české pojmenování pro čtyři čeledi hmyzu z řádu blanokřídlí. Všechny patří do nadčeledi včely (Apoidea = včelotvaří). Tři z těchto čeledí se vyskytují i v České republice.
 Heterogynaidae
 kutíkovití (Crabrodinae)
 kutilkovití (Sphecidae)
 žirafíkovití (Ampulicidae)